Placostegus violaceus är en ringmaskart som först beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866.  Placostegus violaceus ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
violaceus